Spojení písmene H a číslice 2 může mít různé významy:

 Hummer H2 – americký terénní automobil
 H2 – relační databázový systém napsaný v Javě
 H2 – molekulární vodík
 2H – izotop vodíku – deuterium
 prostaglandin H2 – prostaglandin
 Hardyho prostor H2
 IATA kód jihoamerického dopravce Sky Airline
 h2 označuje v HTML nadpis druhé úrovně
 h2 – pole šachovnice